Десюк — фамилия:

 Десюк, Матрёна Дмитриевна — Герой Социалистического Труда.
 Десюк, Юрий Вадимович — российский военачальник.

См. также 
 Делюк